Cylichnidae är en familj av snäckor. Enligt Catalogue of Life ingår Cylichnidae i ordningen Cephalaspidea, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Cephalaspida, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cylichnidae 55 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cylichnidae